La palabra de origen latino post puede referirse a:

 El vocablo español post -o pos-, prefijo que significa después de o, simplemente, después. Por ejemplo: posparto, posgrado, posponer, posguerra. El Diccionario panhispánico de dudas recomienda el uso de pos- con carácter general, aunque reconoce ambas formas como correctas.

 El vocablo inglés post, a veces traducido al español como mensaje, artículo o publicación, generalmente usado en el contexto de foros y blogs en Internet; en esta acepción y en el sentido de publicado, forma parte del nombre de numerosos periódicos incluyendo:
 New York Post, (Estados Unidos).
 The Washington Post, (Estados Unidos).
 The Christian Post, (Estados Unidos).
 The Jerusalem Post, (ist ein safffe

Otros usos 
 La localidad de Post, en el estado estadounidense de Texas.
 El álbum Post de la cantante islandesa Björk.
 Post, un personaje con poderes mutantes del Universo Marvel.
Post, táctica de fútbol americano.
Post abreviatura del botánico George Edward Post.

Acrónimos 
El acrónimo POST puede referirse a:
 POST (Power On Self Test): la rutina de autocomprobación que el sistema BIOS de un ordenador realiza al ser encendido.
 POST es un método de peticiones HTTP.

Notas